«Вихрен» () — болгарский футбольный клуб из города Сандански.

История 
Клуб был основан 24 мая 1925 года под названием «Устрем». Позже носил названия «Гоце Делчев» (1931—1948), «Яне Сандански» (1948—1949) и «Червено знаме» (1949—1957).

В сезоне 2004/05 клуб впервые вышел в Болгарскую группу А. Для выступления в высшем дивизионе Болгарии, владелец решил привлечь игроков из других стран. Первым стал экс-игрок «Порту» Жозе Фуртадо. В сезоне 2007/08, Константин Динев решил пригласить ещё и португальского тренера Руя Диаса, а также восемь португальских и два бразильских игрока. Но спустя три месяца, Руй Диас был уволен за неудовлетворительные результаты.

На сегодняшний день клуб выступает в третьем по значению лиге — группе В (Юго-запад).

Текущий состав

Достижения 
 9 место в группе «А»: 2005/06.
 1 место в группе «Б»: 2004/05.
 1/4 финала кубка Болгарии: 2005/06.

Известные футболисты 
  Георгий Банчев
 Танко Дяков
   Георгиевски Славчо
  Сичеро Габриэль
  Сержио
  Жозе Фуртадо

Известные тренеры 
  Хаджиевский Гёко

Ссылки 
Вихрен на сайте football24.bg

Футбольные клубы, основанные в 1925 году
Появились в 1925 году в Болгарии